Сергі́й Олекса́ндрович Ру́бан ( — ) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Народився 1985 року в селі Пшеничне Васильківського району Київської області, 2002-го закінчив школу. Працював в своєму селі водієм Агрономічної дослідної станції Національного університету біоресурсів та природокористування.

7 березня 2015 року мобілізований як доброволець — з третьої спроби; солдат 72-ї окремої механізованої бригади, водій.

Помер 23 грудня 2015 року під час несення служби поблизу села Вершина Бахмутського району, за іншими даними — біля села Вершина Більмацького району.

Похований 27 грудня 2015-го в селі Пшеничне.

Без Сергія лишилися мама та дві старші сестри.

Нагороди та вшанування 
 26 травня 2016 року в Пшеничненській ЗОШ відкрито меморіальну дошку Сергію Рубану.

Примітки

Джерела 
 Книга пам'яті
 Рубан Сергій

Уродженці Васильківського району (Київська область)
Померли в Бахмутському районі
Поховані у Васильківському районі (Київська область)